Il doppio del torneo di tennis Orange Prokom Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Martín García e Sebastián Prieto 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (quarti di finale)

 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 Martín García /  Sebastián Prieto (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2006